Gorkovskaja (metrostation Nizjni Novgorod), station aan de metro van Nizjni Novgorod
 Gorkovskaja (metrostation Sint-Petersburg), station aan de metro van Sint-Petersburg